Franciszek Ossowski (zm. 1788) – kustosz kapituły katedralnej krakowskiej, kanonik sandomierski
 Franciszek Ossowski (1903–1984) – polski ksiądz, historyk i regionalista